Henri Duchêne (1841-1902), paysagiste français.
 Henri Duchêne (1915-1965), psychiatre français.